Граф Уинтон — шотландский наследственный титул, созданный дважды: 1508 год (пэрство Шотландии), и 1859 год (пэрство Соединённого королевства).

Мужское имя 
 Марсалис, Уинтон (род. 1961) ― американский трубач и композитор.
 Руфер, Уинтон (род. 1962) — новозеландский футболист и тренер.

Фамилия 
 Уинтон, Александр (1860—1932) — американский инженер, предприниматель, автогонщик. В 1897 г. основал фирму  Winton Motor Carriage Company, производитель первых американских автомобилей.
 Уинтон, Николас (1909—2015) — британец, перед Второй мировой войной спасший 669 детей из нацистской Чехословакии.

Топонимы 
 Уинтон  — австралийский город в центральной части штата Квинсленд.
 Уинтон  — американский город в округе Сент-Луис, штат Миннесота.
  — пригород Борнмута в Великобритании.